Тиа́гу ди Оливе́йра Перпе́туу (; род. 14 декабря 1986, Санту-Андре) — бразильский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 2009—2015 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Jungle Fight, участник бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Тиагу Перпетуу родился 14 декабря 1986 года в муниципалитете Санту-Андре штата Сан-Паулу, Бразилия.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2009 года, выиграв сразу у двоих соперников за один вечер. Дрался в небольших бразильских промоушенах, в большинстве случаев выходил из поединков победителем — единственное поражение потерпел в октябре 2009 года, в третьем раунде боя с Данилу Перейрой попался на удушающий приём сзади и вынужден был сдаться. Также в одном из его поединков была зафиксирована ничья.

В период 2010—2011 годов помимо прочего выступал в достаточно крупной бразильской организации Jungle Fight, где сумел одержать три победы.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке восемь побед и только одно поражение, в марте 2012 года Перпетуу стал участником первого бразильского сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. На отборочном этапе благополучно прошёл Жуана Паулу ди Соузу и под пятым номером был выбран в команду наставника Витора Белфорта.

На стадии четвертьфиналов техническим нокаутом победил Франсиску Триналду, но затем в полуфинале сам был нокаутирован Сезаром Феррейрой, который в итоге и стал победителем шоу.

Ultimate Fighting Championship 
Несмотря на проигрыш в TUF, Тиагу Перпетуу всё же удостоился права подписать контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship. Уже в июне 2012 года он дебютировал в октагоне UFC, выиграв техническим нокаутом у Леонарду Мафры.

Следующим его соперником в январе 2013 года должен был стать датчанин Микаэль Куипер, но из-за травмы Перпетуу снялся с турнира и был заменён Каю Магальяйнсом. В итоге он вышел в клетку только в ноябре — уже в первом раунде был нокаутирован россиянином Омари Ахмедовым, хотя при этом получил бонус за лучший бой вечера.

Потерпев поражение, Перпетуу решил спуститься в полусреднюю весовую категорию и в марте 2014 года встретился с американцем Кенни Робертсоном. На второй минуте первого раунда Робертсон провёл удушение сзади и заставил бразильца сдаться. На этом его сотрудничество с организацией подошло к концу.

Xtreme Fighting Championships 
Покинув UFC, Тиагу Перпетуу перешёл в менее престижный промоушн Xtreme Fighting Championships, где в декабре 2015 года техническим нокаутом проиграл соотечественнику Алберту Уде.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|9-4-1
|Алберту Уда
|TKO (удар коленом)
|XFC i 13
|
|align=center|1
|align=center|2:19
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3-1
|Кенни Робертсон
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Shogun vs. Henderson 2
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|Натал, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2-1
|Омари Ахмедов
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson
|
|align=center|1
|align=center|3:31
|Гояния, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1-1
|Леонарду Мафра
|TKO (удары руками)
|UFC 147
|
|align=center|3
|align=center|0:41
|Белу-Оризонти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1-1
|Эдгал Касталдели Филью
|TKO (удары руками)
|Max Fight 9
|
|align=center|3
|align=center|3:10
|Кампинас, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1-1
|Вилианс Сантус
|Единогласное решение
|Jungle Fight 26
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1-1
|Тиагу Тенориу
|TKO (удары руками)
|Conquest Fighting Championships
|
|align=center|2
|align=center|N/A
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1-1
|Луис Матозу
|TKO (удары руками)
|Jungle Fight 20
|
|align=center|3
|align=center|2:12
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Ничья
|align=center|4-1-1
|Луис Матозу
|Ничья
|Jungle Fight 19
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Муэма, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Рафаэл Навас
|TKO (удары руками)
|Iron Fight Championship 1
|
|align=center|2
|align=center|3:53
|Сан-Каэтану-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Данилу Перейра
|Сдача (удушение сзади)
|Full Fight 2
|
|align=center|3
|align=center|4:46
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Фернанду Силва
|TKO (удары руками)
|Real Fight 7
|
|align=center|1
|align=center|3:20
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Алвару Салис
|Сдача (удушение сзади)
|Tan Lan Fight 9
|
|align=center|1
|align=center|0:59
|Сан-Каэтану-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Дешанаэл Дешанаэл
|KO (удар рукой)
|Tan Lan Fight 9
|
|align=center|1
|align=center|0:23
|Сан-Каэтану-ду-Сул, Бразилия
|

Показательные поединки 

|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Сезар Феррейра
|KO (ногой в голову)
|The Ultimate Fighter: Brazil
|N/A
|align=center| 1
|align=center| 1:22
|Бразилия
|Полуфинал в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Франсиску Триналду
|TKO (отказ)
|The Ultimate Fighter: Brazil
|N/A
|align=center| 1
|align=center| 5:00
|Бразилия
|Предварительный бой в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Жуан Паулу ди Соуза
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Brazil
|N/A
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|Бразилия
|Отборочный бой в среднем весе.

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии